Neurey ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Neurey-en-Vaux
Neurey-lès-la-Demie